

Села 
 Омельник — Запорізька область, Пологівський район
 Омельник — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Омельник — Полтавська область, Кременчуцький район

 Омельник — колишня назва села Лихівка

Річки 
 Омельник — права притока Псла
 Омельник — права притока Дніпра
 Омельник — права притока Дніпра

Залізниця 
 Омельник — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці, розташований у селі Щербаки Кременчуцького району  Полтавської області